«Даллас Старз» () — американский профессиональный хоккейный клуб, выступающий в Центральном дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1993 году в результате переезда «Миннесоты Норт Старз» из Блумингтона в Даллас, штат Техас. Домашние матчи проводит на арене «Американ Эйрлайнс-центр».

За свою историю у клуба было десять главных тренеров. Кен Хичкок, возглавлявший клуб в периоды с 1996 по 2002 годы и с 2017 по 2018, завоевал единственный Кубок Стэнли в истории команды в 1999 году.

Действующий главный тренер команды — Питер Дебур, подписавший контракт перед сезоном 2022/23.

Список тренеров

Примечания 

Тренеры «Даллас Старз»